Saint-Bruno ist der Name folgender Orte in der kanadischen Provinz Québec:
 Mont Saint-Bruno, Berg in Québec
 Parc national du Mont-Saint-Bruno, Provinzpark in Québec

Gemeinden:
 Saint-Bruno (Québec)
 Saint-Bruno-de-Guigues
 Saint-Bruno-de-Kamouraska
 Saint-Bruno-de-Montarville